Prúsies (Prusias, Προυσίας) designava diversos reis i prínceps de Bitínia. L'únic príncep conegut amb aquest nom era un fill de Prúsies II, que portava el malnom de Μονόδους, perquè les dents de la part superior les tenia unides en una massa sòlida, segons Plini el Vell i Valeri Màxim. Probablement va morir jove i no se'l menciona en relació a cap fet històric.

Els reis van ser:
 Prúsies I Kholos (el coix) 228-180 aC 
 Prúsies II Kynegos (Casador) 180-149 aC

Reis de Bitínia